Les Carminati est une famille patricienne de Venise, originaire de Padoue.

Patronyme 
 Alain Carminati (1966-), joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII
 Bassiano Carminati (1750-1830), médecin italien
 Jean-Paul Carminati (1965-), écrivain français
 Ludovico Carminati (1992-), joueur italien de volley-ball
 Massimo Carminati (1958-), ancien activiste italien d'extrême-droite
 Tullio Carminati (1894-1971), acteur italien

Autre 
Les armes des Carminati sont un char d'or en champ de gueules.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Carmin
Carmin